Kessing ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Kessing (* 1957), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV)
 Ludwig Kessing (1869–1940), deutscher Bergarbeiter und Arbeiterdichter